Osoby o tym nazwisku:
 Cezary Kunderewicz – polski historyk prawa rzymskiego, papirolog
 Nikodem Kunderewicz – radziecki oficer polskiego pochodzenia